L'expression rivière du Sud peut se référer à :

Toponymes

rivière du Sud (Montmagny), un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 rivière du Sud, un tributaire de la rive sud de la rivière Eaton Nord ;
 Rivière du Sud-Ouest, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent situé au Bas-Saint-Laurent, dans les municipalités régionales de comté de Rimouski-Neigette et des Basques, Québec, Canada ;
 rivière du Sud (rivière Richelieu), un cours d'eau de la MRC Le Haut-Richelieu, en Montérégie, sur la rive-sud du Fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec, au Canada ;
 rivière du Sud-Ouest (rivière Yamaska), un affluent de la rivière Yamaska coulant dans la région administrative de la Montérégie, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, au Québec, Canada ;
 rivière du Sud (rivière La Sarre), un affluent de la rivière La Sarre, coulant dans les municipalités de Macamic et de La  Sarre, dans la MRC de Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.